Vitry-aux-Loges, Loiret
Vitry-en-Artois, Pas-de-Calais
Vitry-en-Charollais, Saône-et-Loire
Vitry-en-Montagne, Haute-Marne
Vitry-en-Perthois, Marne
Vitry-Laché, Nièvre
Vitry-la-Ville, Marne
Vitry-le-Croisé, Aube
Vitry-le-François, Marne
Vitry-lès-Cluny, Saône-et-Loire 
Vitry-lès-Nogent, Marne
Vitry-sur-Loire, Saône-et-Loire 
Vitry-sur-Orne, Moselle
Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne